Это список самых крупных рек и озёр на острове Бали, Индонезия.

A 
 Аюнг — это река, берущая начало у Пенулисана на краю кратера Батур и протекающая почти точно на юг, проходящая к западу от Убуда в глубоком ущелье и впадающая в пролив Бадунг к северу от Санур. Аюнг — самая длинная река Бали, протяжённостью около 75 километров. Она популярна среди любителей рафтинга, но его пороги не превышают уровень III. Аюнг имеет относительно небольшую площадь водосбора, так как большинство его притоков протекают в параллельных долинах.

Б 
 Тукад Балиан — река, которая берёт своё начало на западных склонах Гунунг Батукару и течёт по изгибу на юг, и впадает в пролив Бали. Имеет длину около 33 км.
 Данау Батур — кратерное озеро, которое заполняет юго-восточную сторону кальдеры Батур. Это самое большое озеро Бали и имеет площадь около 18 квадратных километров. Батур имеет собственный храм Улун Дану Батур.
 Данау Братан — кратерное озеро, которое находится в юго-восточной части кальдеры Бедугул. Оно имеет почти квадратную форму и приблизительную площадь 4 квадратных километра. Данау Братан является священным озером в балийской мифологии и является домом для Улун Дану Братан, одного из самых важных храмов Бали.
 Данау Буян — второе по величине озеро Бали (4,5 кв. км), хотя и довольно мелкое. Оно расположен ниже северного края кальдеры Бедугул. В отличие от Батура и Братана, Данау Буян не особенно важен в балийской религии.

М 
 Тукад Матан — река, которая вытекает из южных предгорий Гунунг Батукару на юг через округ Табанан и в пролив Бали. Длина примерно 22 км.
 Тукад Мендаум — река, которая берёт своё начало на северо-западном краю кратера Бедугул. Оттуда она течёт на запад, через деревню Мундук (где находится водопад довольно большого размера), изгибается на север через город Банджар и впадает в Балийское море. Мендум проходит большую часть своего пути параллельно Тукад Сабе. Её длина приблизительно 28 км.

О 
 Тукад Отан — река, берущая своё начало на южном склоне Гунунг Батукару и протекающая почти на юг через округ Табанан и город Баджера к проливу Бали. Отан имеет длину около 30 км.

П 
 Паласарское водохранилище — небольшое искусственное озеро вдоль Тукад Палареджи. Его площадь колеблется в зависимости от времени года, но обычно составляет около 0,3 кв. км.

Т 
 Данау Тамблинган — небольшое кратерное озеро на северо-западном краю кальдеры Бедугул. Оно намного меньше, чем озера Буян и Братан, находящиеся рядом в той же кальдере, популярны среди туристов. Площадь озера 1,15 кв. км, вокруг расположен 31 храма. В последнее время уровень воды в озере часто повышается и затопляет дома из-за ухудшения состояния экосистемы.

Х 
 Тукад Хо, также известная, особенно в его верховьях, как Йех Хо — реку, протекающая с северных склонов Гунунг Сенгаянг по кривой на 180 градусов, создавая долину между Гунунг Аденг и Сенгаянг, затем пересекающая прежде западную часть Южной равнины Бали и впадающая в Балийский пролив. Бассейн Тукад Хо расположен по большей части в округе Табанан, длина реки составляет около 46 км.

Ш 
 Тукад Шаба — важная река, берущая начало на северных склонах Гунунг Батукару и протекающая вначале в западном направлении, а затем по изгибу на север и впадающая в море Бали возле Серирита. С точки зрения водосбора, Шаба является одной из крупнейших рек Бали. Шаба имеет приблизительную длину 36 км. Поскольку Саба протекает через относительно засушливую область Булеленга, она часто высыхает до струйки, особенно в сухой сезон. Шаба создаёт большую долину, которая позволяет легко добраться до горной цепи Бали вдоль одной из дорог север-юг.

См. также 
 География Индонезии

Примечания 

Водные объекты Индонезии
География Бали